koniec świata – wydarzenie
 Koniec Świata – polski zespół muzyczny
 Koniec Świata – miejscowość w Polsce
 Koniec Świata – wyspa na rzece Bóbr, przed Jeziorem Modrym, w granicach administracyjnych miasta Jeleniej Góry
 Koniec świata (oryg. End of the World) – film fantastycznonaukowy z 2013 roku w reżyserii Stevena R. Monroe’a.
 Koniec świata – polska etiuda filmowa z 2010 roku, w reżyserii Natalii Kostenko
 Koniec świata – polski film telewizyjny z 1988 roku, w reżyserii i według scenariusza Doroty Kędzierzawskiej
 W średniowiecznej Polsce krańcem świata nazywano fryz